

Вознесенське — село, Далматовський район, Курганська область
 Вознесенське — присілок, Поріцький район, Чувашія
 Вознесенське — село, Урмарський район, Чувашія

Вознесенське — село, Дніпропетровська область, Межівський район
 Вознесенське — село, Київська область, Згурівський район
 Вознесенське — село, Сумська область, Глухівський район
 Вознесенське — село, Харківська область, Красноградський район
 Вознесенське — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Вознесенське — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Вознесенське — селище, Миколаївська область, Вознесенський район